Vietnamellidae — семейство подёнок, с 2 родами, одним современным и одним ископаемым из бирманского янтаря. 5 видов.

Описание 
Подёнки длиной от 5,75 мм (†Burmella paucivenosa) до 2 см (Vietnamella). Современные представители это подёнки зеленовато-коричневого цвета, которые имеют модифицированные мандибулы, семь пар жаберных пластинок, крупные задние крылья. Строение ротовых частей, головы и передних бёдер говорит о том, что нимфы Vietnamella могут манипулировать субстратом и соскребать с него кормовые частицы. Ископаемые виды рода Burmella были вдвое меньше (до 7 мм Burmella clypeata).

Систематика 
Семейство включает 5 видов и 2 рода.
Морфологические особенности свидетельствуют, что семейство Vietnamellidae есть базальная клада всего надсемейства Ephemerelloidea.

 † из бирманского янтаря
 †
 †

Примечания

Литература 
 Jacobus, L.M. & McCafferty, W.P. (2006) Reevaluation of the phylogeny of the Ephemeroptera Infraorder Pannota (Furcatergalia), with adjustments to higher classification. Transactions of the American Entomological Society, 132 (1-2), 81-90, 429—430.
 Jacobus, L.M. & McCafferty, W.P. (2008) Revision of Ephemerellidae genera (Ephemeroptera). Transactions of the American Entomological Society, 134 (1-2), 185—274.
 Jacobus, L.M., McCafferty, W.P. & Sites, R.W. (2005) Significant range extensions for Kangella and Vietnamella (Ephemeroptera: Ephemerellidae, Vietnamellidae). Entomological News, 116 (4), 268—270.
 Riek, E.F. (1963) An Australian mayfly of the family Ephemerellidae (Ephemeroptera). Journal of the Entomological Society of Queensland, 2, 48-50. https://doi.org/10.1111/j.1440-6055.1963.tb00387.x

Ссылки 
 
Подёнки
Насекомые Азии
Семейства насекомых